Körschgen ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Körschgen (1923–2002), deutscher Laiendarsteller
 Josef Körschgen (1876–1937), deutscher Bildhauer